Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Wrochna – polski fizyk
 Małgorzata Wrochna – polska malarka i lekarz